|-
| 132501 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132502 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132503 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132504 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132505 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132506 - || || 9 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132507 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132508 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132509 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132510 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132511 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132512 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132513 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132514 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132515 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132516 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132517 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132518 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132519 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132520 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132521 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132522 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132523 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132524 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132525 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132526 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132527 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132528 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132529 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132530 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132531 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132532 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132533 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132534 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132535 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132536 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132537 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132538 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132539 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132540 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132541 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132542 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132543 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132544 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132545 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132546 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132547 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132548 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132549 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132550 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132551 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132552 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132553 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132554 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132555 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132556 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132557 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132558 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132559 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132560 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132561 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132562 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132563 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132564 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132565 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132566 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132567 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132568 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132569 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132570 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132571 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132572 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132573 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132574 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132575 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132576 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132577 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132578 - || || 15 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132579 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132580 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132581 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132582 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132583 - || || 5 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132584 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132585 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132586 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132587 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132588 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132589 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132590 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132591 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132592 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132593 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132594 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132595 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132596 - || || 9 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132597 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132598 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132599 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132600 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
2